José Soriano puede referirse a:

 Joseph Soriano (1733- 1757), maestro de capilla español.
 José Soriano, bailarín.
 Pepe Soriano, actor argentino.
 José Soriano Izquierdo, director artístico, diseñador de fallas e historietista español. 
 José Eusebio Soriano, futbolista peruano.
 José Soriano Ramos, empresario español.
 Jose Soriano Sierra. Creative Manager. Fotógrafo Creativo.